

Patronyme 
 Auguste Reyers (1843-1924) est un militaire et homme politique belge.
Raoul Reyers, de son vrai nom Philippe Gouders, est un producteur d'émissions radiophoniques belges.

Toponyme 
 Boulevard Auguste Reyers à Schaerbeek (Bruxelles).
 Tunnel Reyers à Schaerbeek (Bruxelles).

Divers
Tour Reyers

Voir aussi 
 Reyersviller

Homonymie de patronyme